Круї́-сюр-Урк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний схід від Парижа, 70 км на північний схід від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 643 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1757,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Круї-сюр-Урк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна